Mauricio Muñoz Noguera (nacido el 26 de febrero de 1973 en Timbío, Cauca, Colombia) es Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y Magíster en Gestión del Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares -ESING-; fue Tesorero, Secretario de Salud y Alcalde de Timbío en el periodo 2008 - 2011, y se desempeñó como Asesor del Gobierno Nacional en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Reseña biográfica
Mauricio Muñoz Noguera, es un caucano, oriundo de Timbío, abogado y político que ha dedicado más de 30 años al servicio público. Es el quinto de ocho hermanos, amante del café, la música y el fútbol; padre de cuatro hijos. Además, es autor del libro ‘Vivir Entre los Muertos’.

Libro ‘Vivir Entre los Muertos’
Mauricio Muñoz, es autor del libro ‘Vivir Entre los Muertos’, un tríptico narrativo de su experiencia con Covid-19, en un desolador escenario que hace que termine en una unidad de cuidados intensivos.

Distinciones 
Orden de Caballero, otorgada por el Congreso de la República de Colombia. (2022)
La Gran Medalla de la Honorable Asamblea Departamental del Cauca (2023)

Abogados de Colombia
Nacidos en Cauca (Colombia)